Білоцеркі́вець — прізвище. Інше написання: Білоцерко́вець.

Відомі носії 
Білоцерковець Дмитро Олександрович - Народний депутат України.
 Білоцерковець Іван — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).
Білоцерківець Наталка Геннадіївна — українська письменниця.

Українські прізвища